Molekulska formula -{C3H8N2}- se može odnositi na:

 Imidazolidin
 Pirazolidin